Las siglas CC pueden hacer referencia a:

Física 
 Centímetro cúbico, unidad de volumen.
 Corriente continua, flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial.
 Complejo conjugado.

Documentos 
 Cédula de ciudadanía, un documento de identidad.

Deporte 
 Club Comunicaciones, institución deportiva del barrio de Agronomía en Buenos Aires.
 categoría de 500cc del Campeonato del Mundo de Motociclismo (actual MotoGP).
 categoría de 250cc del Campeonato del Mundo de Motociclismo (actual Moto2).
 categoría de 125cc del Campeonato del Mundo de Motociclismo (actual Moto3).
 otras categorías desaparecidas del Campeonato del Mundo de Motociclismo: 750cc, 350cc, 125cc y 80cc.

Derecho 
 Código civil

Lugares 
 Siglas de la provincia de Cáceres (España).
 Islas Cocos, territorio australiano en el Índico (ISO 3166-1, código alfa-2: CC).
 Centro comercial, edificio destinado a la práctica del comercio.
 Casa de la cultura, lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que promueven la cultura entre sus habitantes.
 Centro cívico.
 Centro de cálculo, ubicación donde se concentran todos los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización.

Industria 
 Control de Calidad
 Casete compacto.
 Celda de combustible, mecanismo de funcionamiento en la industria automotriz.
 Ciclo combinado, sistema de producción de energía.

Lingüística 
 Complemento circunstancial, tipo de complemento verbal.

Medios de comunicación 
 Closed Caption, un sistema de transcripción del audio para la televisión y el cine implementada para las personas con dificultades de audición.
 Copia de Carbón, copia de un mensaje de correo electrónico.
 Caso cerrado, programa de televisión.

Organizaciones 
 Creative Commons (bienes "Comunes Creativos") es una organización sin fines de lucro, que fue fundada y actualmente es presidida por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho.
 Comunidad de comunas ("Communauté de communes", en francés), que es un tipo de estructura administrativa francesa.

Partidos políticos 
 Coalición Canaria, partido político de las Islas Canarias, (España).
 Coalició Compromís, coalición electoral de la Comunidad Valenciana, (España).
 Comité Central, órgano de un partido político a nivel nacional constituido por gran número de representantes.
 Coalición Cívica ARI, partido político de Argentina comandado por Lilita Carrió.
 Coalición Cívica (confederación) Confederación de partidos políticos de Argentina
 Comunidad Ciudadana, coalición política centrista de Bolivia fundada por Carlos Mesa.

Tecnología de información 
 Adobe Creative Cloud, servicio de Adobe Systems para encontrar softwares de diseño gráfico, edición de video, diseño web en la nube.
 Carpeta Ciudadana, en la administración electrónica española, permite conocer los expedientes que se tienen abiertos en los distintos organismos, los asientos registrales entre administraciones o los datos en poder de la administración.

Otros 
 C.C., un personaje de la serie de anime Code Geass.
 Ramal CC del Ferrocarril Belgrano.

Siglas